Andrés Gimeno ha battuto in finale Patrick Proisy 4-6 6-3 6-1 6-1.

Teste di serie

  Jan Kodeš (quarti di finale)
  Ilie Năstase (primo turno)
  Stan Smith (quarti di finale)
  Manuel Orantes (semifinali)
  Bob Hewitt (primo turno)
  Andrés Gimeno, (campione)
  Pierre Barthes (ottavi di finale)
  Željko Franulović (primo turno)
 Patrick Proisy (finale)
 Alex Metreveli (semifinali)
 Clark Graebner (ottavi di finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 František Pála (ottavi di finale)
-
 Barry Phillips-Moore (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1972